Shelby kan syfta på:

 Shelby – amerikanska bilmodeller tillverkade av företaget Shelby American i USA

platser

Antarktis 

 Mount Shelby,

USA 

 Shelby, Alabama, ort, Shelby County, 
 Shelby County, Alabama, county, 
 Shelby, Mississippi, ort, Bolivar County, 
 Shelby, North Carolina, countyhuvudort, Cleveland County, 
 Shelby, Nebraska, ort, Polk County, 
 Shelby, Iowa, ort, Shelby County, 
 Shelby, Indiana, ort, Lake County, 
 Shelby, Michigan, Macomb County, ort, 
 Shelby, Michigan, ort, Oceana County, 
 Shelby, Ohio, ort, Richland County, 
 Shelby, Montana, countyhuvudort, Toole County,

Se även
 Shelby County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar